Джон Паркер:
 Паркер, Джон (1729—1775) — фермер американских колоний, военный и впоследствии офицер, который командовал американским ополчением в сражении при Лексингтоне (1775).
 Паркер, Джон Генри (1806—1884) — английский историк искусства и археолог.
 Паркер, Джон Генри (1866—1942) — бригадный генерал армии США.